Ошијана има више значења:
 Округ Ошијана (Мичиген)
 Ошијана (Западна Вирџинија)